Tonalá bezeichnet:

Orte in Mexiko:
 Tonalá (Chiapas)
 Tonalá (Jalisco)
 Tonalá (Oaxaca)
 Tonalá (Veracruz)

Verwaltungseinheiten in Mexiko:

Gewässer:
 Río Tonalá, Fluss in Mexiko